Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die US Open 2008 im Herreneinzel. Insgesamt nahmen 128 Spieler an der Qualifikation um die 16 Startplätze der Hauptrunde teil. Diese fand vom 21. bis 24. September 2008 statt.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks und Quellen 
 Draw auf der ATP-Website (PDF; 35 kB)

Herreneinzel (Qualifikation)
2008